Denne liste over fredede fortidsminder i Norddjurs Kommune viser alle fredede fortidsminder i Norddjurs Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Norddjurs Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments